Tenisový turnaj ATP Qatar ExxonMobil Open 2011 se konal ve dnech 3.–8. ledna 2011 v katarském hlavním městě Dauhá venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 1 110 250 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Rafael Nadal (semifinále)
  Roger Federer (vítěz)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Nikolaj Davyděnko (finále)
  Ernests Gulbis (čtvrtfinále)
  Viktor Troicki (čtvrtfinále)
  Guillermo García-López (čtvrtfinále)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Rafael Nadal
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Nikolaj Davyděnko| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Jo-Wilfried Tsonga
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=62
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Roger Federer
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=4
| RD2-team1= Nikolaj Davyděnko
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Roger Federer
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 

 Nasazení hráčů 
  Viktor Troicki /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  František Čermák /  Christopher Kas (čtvrtfinále)
  Marc López /  Rafael Nadal '''(vítězové)
  Filip Polášek /  Serhij Stachovskyj (čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2011
ATP World Tour 2011